La  édition du championnat du monde de badminton par équipes masculines, appelé également Thomas Cup a eu lieu en mai et juin 1967 à Jakarta en Indonésie. 

La finale entre l'Indonésie et la Malaisie a été interrompue par les officiels en raison du comportement du public indonésien à l'égard des joueurs malaisiens. Elle n'a jamais repris et les deux derniers matches de la rencontre ont été déclarés perdus par l'Indonésie, sur décision du Conseil de la fédération internationale.

Format de la compétition 

23 nations participent à la Thomas Cup. Après des phases de qualifications continentales disputées localement, un tournoi final joué à Jakarta fin mai, début juin 1967 attribue le titre.

Le tenant du titre est qualifié d'office pour la finale.

Chaque rencontre se joue en 9 matches : 5 simples et 4 doubles.

Pays participants

Qualifications

Zone Océanie

Zone Asie

Zone Europe
Tour préliminaire 1

Tour préliminaire 2

Tour final

Zone Amériques

Tournoi final

Lors du , la paire malaisienne numéro un mondial, Tan Yee Khan et Ng Boon Bee, mène 10 à 2 lors du  après avoir facilement remporté le . C'est à partir de ce moment que le public indonésien interfère bruyamment pour encourager son équipe en usant de tous les stratagèmes pour faire s'effondrer la paire malaisienne : bruits et cris sur leurs services, flashs des photos à des moments bien précis, etc. La tension monte au fur et à mesure des erreurs des visiteurs, à tel point que les officiels de la fédération internationale rappellent le public au fair-play, sans succès. Cette « tactique » fonctionne puisque la paire indonésienne Muljadi / Agus Susanto parvient à remporter le second set 18 - 13. Pendant ce qui aurait dû être la pause de 5 minutes entre les  et , le juge-arbitre du tournoi Herbert Scheele requiert des autorités indonésiennes qu'elles évacuent la salle afin que le match puisse se poursuivre. Lorsque sa demande est rejetée, Scheele prend le risque de faire cesser la rencontre. Une annonce indiquant que le match est suspendu contribue à faire partir les spectateurs, mais le match n'a jamais repris. L'Indonésie a interjeté appel devant la fédération internationale en demandant que la rencontre soit terminée en Nouvelle-Zélande. Cet appel est rejeté et les 2 derniers matches sont déclarés perdus par l'Indonésie.

Références

1967
Badminton
Badminton
Badminton
Thomas Cup
Sport en Indonésie en 1967